Katschura ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Katschura (1930–2007), Vorsitzender des Stadtrates der Stadt Mariupol
 Wjatschaslau Katschura (* 1954), Major des GRU der UdSSR